Anaitis zeylanica är en ringmaskart som beskrevs av Willey 1905. Anaitis zeylanica ingår i släktet Anaitis och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
zeylanica